La rue de Montpellier est une voie nommée d'après Montpellier, ville française de l'Hérault. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Bourgogne 
 Saône-et-Loire :
 Rue de Montpellier, Le Creusot

Champagne-Ardenne 
 Ardennes :
 Rue de Montpellier, Rethel

Île-de-France 
 Essonne :
 Rue de Montpellier, Massy

 Val-de-Marne :
 Rue de Montpellier, Chevilly-Larue

Languedoc-Roussillon 
 Hérault :
 Rue de Montpellier, Grabels

Nord-Pas-de-Calais 
 Pas-de-Calais :
 Rue de Montpellier, Arques

Picardie 
 Aisne :
 Rue de Montpellier, Ciry-Salsogne

Poitou-Charentes 
 Charente-Maritime :
 Rue de Montpellier, Rioux

Réunion 
 Rue de Montpellier, Le Port

Montpellier Rue